Dziesiąte Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w rozgrywane były w fińskim Kuortane, między 2 a 6 października 2012 roku. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na terenie Kuortane Arena w Kuortane Sports Institute.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w zapasach
Zapasy na akademickich mistrzostwach świata
2012 w Finlandii
Zapasy w Finlandii